Усадьба Зайцевых — памятник архитектуры в историческом центре Нижнего Новгорода. Усадебный комплекс построен в первой половине XIX века — 1874 году. Автор проекта не установлен.

Долгое время усадьба принадлежала купцам-старообрядцам Зайцевым. Главный дом усадьбы является одним из самых пышных зданий по убранству на улице Рождественской.

История 
Дом № 20 по улице Рождественской до революции располагался напротив архитектурного комплекса церкви св. Космы и Дамиана (снесёна в советское время, на её месте построено здание Нижновэнерго) и имел в разные годы различную нумерацию. Только к началу XX века он приобрёл номер 20 и соседствовал с усадьбами наследников Обрядчикова (№ 22) и Маркела Александровича Дегтярёва (№ 18).

Точная атрибуция времени и автора проекта здания неизвестна. Современный дом был отмечен на генеральном плане Нижнего Новгорода 1852—1853 годов, как каменный дом со сложившейся усадебной территорией, которая практически в том же виде, в каком указана на плане, дошла до наших дней. Фасад дома на тот период известен по снятому с натуры рисунку Д. Быстрицкого литографии «Церковь Козьмы и Дамиана на Софроновской площади», опубликованной в книге краеведа Н. И. Храмцовского. Не смотря на то, что детали отделки фасада на литографии плохо различимы, но специалисты определяют его по некоторым характерным признакам (этажность, количество окон по фасаду, структуре фасада).

В конце 1860-х годов владельцем усадьбы стал бывший городской голова уездного города Горбатова купец первой гильдии старообрядец Андрей Евлампиевич Зайцев. В 1871 году новый владелец осуществил к надворным флигелям каменную пристройку, а также возвёл каменные холодные службы. Однако, оценка домовладения не увеличилась, а даже сократилась до 12600 рублей, согласно материалам переоценки недвижимости за 1874 год. Предполагается, что усадьба могла пострадать от пожара.

После смерти А. Е. Зайцева в 1889 году усадьба перешла по наследству его сыновьям Михаилу и Александру. В основном здании усадьбы размещалась контора торгового дома «Андрея Зайцева сыновья», которую учредили братья после смерти отца. Контора, уставной капитал которой составлял 120 тыс. рублей, вела торговлю пряжей, льняными и пеньковыми нитками, пеньковым шпагатом. Также в доме располагалась контора «Товарищества В. И. Рогозин и К°» по производству минеральных масел, акционерами которого были Зайцевы. До открытия Нижегородской биржи в 1881 году, в главном доме усадьбы ежедневно совершались сделки нижегородскими и иногородними купцами.

Зайцевы сами проживали в доме. В 1893 году Александр приобрёл в собственность дом на улице Тихоновской (Ульянова) и переехал туда. Михаил проживал в бывшей отцовской усадьбе до 1906 года, когда перебрался в новый дом по улице Большой Печерской.

В 1907 году контора торгового дома Зайцевых была закрыта и 8 января 1908 года М. А. Зайцев продал усадьбу купцу М. Е. Карпову за 110 тыс. рублей. Михаил Емельянович Карпов провёл дорогостоящий ремонт (частично реконструировал здание по проекту техника-архитектора Петра Петровича Розанова) и в октябре 1908 года перевёл в здание свой магазин обуви, а в январе 1909 года — галантерейную лавку. На новом месте торговля шла настолько бойко, что уже в 1909 году торговый дом Карпова получил доход в 1,2 млн рублей. К 1911—1912 годах в магазине стали также продавать мануфактуру, игрушки, шляпы, дорожные товары, парфюмерию.

В советский период усадьба была экспроприирована. В конце 1920-х годов в главном доме располагались конторы Нижмельтреста, Нижвалтреста, Поволжская областная контора акционерного общества «Металл склад» и касса билетов Нижегородской объединённой городской станции Московско-Курской, Московско-Казанской и Нижегородского-Котельнической железных дорог по продаже билетов. В 1939 году в нём располагалось управление треста швейной промышленности «Швейпром», а после войны — швейная фабрика.

Примечания 

Здания и сооружения, построенные в 1874 году
Архитектурные памятники Нижнего Новгорода
Усадьбы Нижнего Новгорода
Здания и сооружения Нижнего Новгорода в стиле академической эклектики